Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2004 — 2-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 12 по 23 мая 2004 года в канадском городе Лондон на стадионе «TD Waterhouse Stadium». В турнире приняли участие 11 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников чемпионата мира 2006 в Мёнхенгладбахе, Германия. Победитель чемпионата получал квалификацию напрямую, занявший 2-е место получал шанс завоевать одну из пяти путевок, приняв участие в  в Чанчжоу, Китай.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Канады со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Чили, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Тринидада и Тобаго со счётом 2:1.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−04:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 9-11 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Награды 
 Лучший бомбардир:  Jorge Lombi — 26 голов
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Kwandwane Browne
 Лучший вратарь:  Mathias Andwandter

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2004

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Май 2004 года
Спорт в Канаде в 2004 году
2004 год в хоккее на траве
Международные спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде
Панамериканские чемпионаты в Канаде
Панамериканские чемпионаты в 2004 году